Aneuretinae — реликтовое подсемейство муравьёв (Formicidae). Известны несколько ископаемых родов и 1 современный эндемичный вид на Шри-Ланке.

Описание 
Стебелёк между брюшком и грудкой состоит из одного членика петиоля. От близкого подсемейства  отличаются наличием жала и вытянутого стебелька и явного узелка у петиоля. Усики 12-члениковые. Ротовые органы сходны с таковыми у муравьёв подсемейства .
Семьи современного представителя этого подсемейства малочисленные (100—200 особей), ведут хищный образ жизни, фуражируют на земле.

Систематика 
В современной фауне подсемейство представлено единственным родом  с 1 видом. Первоначально этот род относили к подсемейству  в качестве его трибы , а в 1951 году его впервые повысили до статуса самостоятельного подсемейства (Clark, 1951).

Палеонтология 
В ископаемом состоянии подсемейство известно с начала Кайнозойской эры (Палеоцен, Эоцен, Олигоцен).

Список родов:
 
 
 
  — Палеоцен, Сахалин
 
  — Бирманский янтарь (сначала его предположительно относили к этому подсемейству из-за плохой сохранности; позднее перенесли к осам Falsiformicidae)
 
  — Эоцен, Олигоцен, Florissant
  — Эоцен, Колорадо, США
 
  — Эоцен, Большая Светловодная (Пожарский район, Сихотэ-Алинь, Дальний Восток, Россия)
  — Эоцен, Балтийский янтарь
  — Эоцен, Балтийский янтарь
 
  — Эоцен, Балтийский янтарь
 ?
 ?

Примечания

Литература 
 Bolton B. (1995). A new general catalogue of the ants of the world, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 Bolton B. (2003). Synopsis and Classification of Formicidae. 370 pp. Memoirs of the American Entomological Institute, Vol. 71. Gainesville, FL.

Aneuretinae
Подсемейства насекомых
Таксоны, описанные Карлом Эмери